Tickell steht für:

Familienname folgender Personen:
 Crispin Tickell (1930–2022), britischer Diplomat und Klimaschützer
 Jerrard Tickell (1905–1966), irischer Schriftsteller
 Kathryn Tickell (* 1967), britische Musikerin
 Samuel Richard Tickell (1811–1875), englischer Armeeoffizier, Künstler, Linguist und Ornithologe
 Thomas Tickell (1685–1740), englischer Dichter und Gelehrter

Himmelskörper:
 (5971) Tickell, Asteroid des Hauptgürtels

Sonstiges:
 Tickell Head, Landspitze der Coronation-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln